Dit is een lijst van luchtvaartmaatschappijen in Europa per land op alfabetische volgorde.

De kolommen zijn:
 Luchtvaartmaatschappij: de naam van de luchtvaartmaatschappij
 IATA: de IATA-code
 ICAO: de ICAO-code
 Roepletters: de roepletter(s) van de luchtvaartmaatschappij
 Bestemmingen: het aantal bestemmingen van de luchtvaartmaatschappij 
 Vloot: het aantal vliegtuigen van de luchtvaartmaatschappij
 Website: de website van de luchtvaartmaatschappij

Lijst

Zie ook
 Lijst van IATA-codes voor luchtvaartmaatschappijen
 Lijst van luchtvaartmaatschappijen
 Lijst van luchtvaartmaatschappijen (alfabetisch)

Externe links
 Foto's en filmpjes
 Foto's vanaf Nederlandse vliegvelden

Europa
Europa